Марино поле може да се отнася за:

 Марино поле – село в област Благоевград
 Марино поле – село в област Пловдив
 Марино поле – квартал на Велико Търново